Т-26 может относиться к:
 Т-26 — советский лёгкий танк 1930-х годов;
 T26 — дальнейшая модернизация американского тяжёлого танка M26;
 T-26 Garand (en) — экспериментальный укороченный вариант винтовки M1 Garand;
 GER Class T26 (en) — паровоз класса 1-2-0.

См. также 

 Tatra 26 (en) — чехословацкий трехосный автомобиль, вездеход 1930-х годов.